Димитрово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Димитрово — прежнее название города Перник (с 1949 до 1962 года).

Казахстан 
 Димитрово — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Димитрово — прежнее название села Танабаевское в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Димитрово — до 2021 г. название села Ораз ата в Келесском районе Туркестанской области.
 Димитрово — прежнее название села Жиынбая в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

Россия 
 Димитрово — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.
 Димитрово — посёлок в Яйском районе Кемеровской области.

Украина 
 Димитрово — до 2016 года название посёлка Котлино в Покровском районе Донецкой области.
 Димитрово — до 2016 года название посёлка Заречное в Ореховском районе Запорожской области.
 Димитрово — до 2016 года название посёлка Квитневое в Броварском районе Киевской области.
 Димитрово — до 2016 года название посёлка городского типа Александрийское в Александрийском городском совете Кировоградской области.
 Димитрово — до 2016 года название села Новоигоревка в Устиновском районе Кировоградской области.

См. также 
 
 
 
 
 
 Капитан-Димитрово